Dolina je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u udubine obalnog mora kao što su kotlina i brazda. Predstavlja nastavak doline sa suhozemlja koji se pruža pravcem kontinentskog ili otočnoga šelfa ili preko njega.

Izvori 

Geomorfologija